Чама́та — прізвище.

 Чамата Ігор Павлович (1946, Київ) — український живописець.
 Чамата Ніна Павлівна (1938) — український літературознавець.
 Чамата Павло Романович (1898, Бабичі — 1969, Київ) — український психолог, педагог.

українські прізвища